Каре́льский:
 Карельский — имеющий отношение к карелам и Карелии, к примеру, карельский язык.

Известные носители 
 Карельский, Альберт Викторович (1936—1993) — российский литературовед-германист и переводчик, профессор.
 Карельский, Николай Евгеньевич (известен как Николай Вирта; 1906—1976) — русский советский писатель, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент, четырежды лауреат Сталинской премии.

Карельская 
 Карельская, Римма Клавдиевна (1927—2014) — советская балерина, советский и российский балетный педагог; народная артистка РСФСР.

Топоним 
 Карельский — посёлок в Лоухском районе Карелии.

См. также 
 Карельская